La estación Ladines forma parte del Metrobús de Buenos Aires, en el ramal que recorre la Avenida San Martín. Esta estación es operada por las líneas 57, 87, 78, 123 y 176. Es la última estación del corredor. Fue inaugurada el 27 de abril del 2016.

Características 

La estación consiste en dos plataformas desfasadas. Se accede a cada una mediante una rampa. Las paradas incluyen carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. Se informan las líneas de colectivos que pasan por la estación, además de un mapa detallado de las inmediaciones y las estaciones de todo el ramal. Las paradas son cubiertas, cuentan con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación.

Denominación 

Toma su nombre de la calle transversal, que a su vez homenajea a José María Ladines, comerciante dedicado a actividades políticas, originario de la Banda Oriental del virreinato del Río de La Plata. Su lujosa residencia de la calle Cuyo (hoy Sarmiento) 115 fue sede de numerosas reuniones secretas destinadas a derrocar a Juan Manuel de Rosas.

Galería

Véase también 

 Villa Devoto
Metrobús (Buenos Aires)
Colectivo (Argentina)

Referencias 

 ¿Por qué Metrobus? Página oficial del Metrobus
 Ya funciona el sexto Metrobus porteño, sobre avenida San Martín
 Preguntas frecuentes Página oficial del Metrobus
 Mapa oficial del Metrobús San Martín

Estaciones de Metrobus (Buenos Aires)
Villa Devoto